Futures (англ. Будущее) может означать:
 Future — американский хип-хоп-артист
 Future — альбом Future
 The Future — альбом Леонарда Коэна
 Future plc — британская медиакомпания.
 Фьючерс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива
 Валютный фьючерс — договор на куплю-продажу валюты в будущем.
 Future — конструкция в некоторых языках программирования
 The Future — американо-германская кинодрама 2011 года